W Polsce
 Kraczewice Prywatne
 Kraczewice Rządowe
 Kraczewice – gromada